La saison 2018-2019 est la  édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.

Le Bayern Munich défend son titre face à  équipes dont des promus de deuxième division.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le  dispute les barrages contre le  de la deuxième division.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à , match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis de nombre de buts marqués, puis des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement

Barrages 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au=

Meilleurs passeurs 

Mise à jour au .

Meilleurs gardiens

Domicile et extérieur

Affluence 
Le tableau  montre le nombre de spectateurs des matchs à domicile.

Récompenses mensuelles

Récompense(s) annuelle(s) 
Rookie of the season :  Ozan Kabak (Vfb Stuttgart)

Autres statistiques 

 Premier but de la saison : Thomas Müller  pour le Bayern Munich contre le TSG Hoffenheim (3-1), le 24 août 2018 ( journée).
 Champion d'hiver : Borussia Dortmund
 Champion : Bayern Munich
 Meilleure attaque : Bayern Munich (88 buts marqués)
 Pire attaque : FC Nuremberg (26 buts marqués)
 Meilleure défense : RB Leipzig (29 buts encaissés)
 Pires défenses : FC Augsbourg et Hanovre 96 (71 buts encaissés)
 Meilleure différence de buts : Bayern Munich (+56)
 Pire différence de buts : FC Nuremberg (-43)
 Journée de championnat la plus riche en buts :  journée (41 buts)
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  journée (18 buts)
 Plus grande marge de buts dans une rencontre :
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre :
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps :

Bilan de la saison

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs allemands en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs allemands présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Parcours européen des clubs

Coefficient UEFA du championnat allemand 
Le classement UEFA de la fin de saison 2016-2017 permet d'établir la répartition et le nombre d'équipes pour les coupes d'Europe de la saison 2018-2019.

Coefficient UEFA des clubs engagés en Coupe d'Europe

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football
 Coupe d'Allemagne de football 2018-2019

Liens externes 
 
 Site officiel de la Bundesliga

2018-2019
Allemagne M1
Championnat M1
Football M1